Медаль «Земскому войску» — государственная награда Российской империи, которой награждались офицеры и простые ополченцы, участвовавшие в земском ополчении 1806—1807 года.

Основные сведения 
Медаль «Земскому войску» была учреждена Александром I в связи с организацией земского ополчения во время наполеоновских войн. Медаль имела два варианта — серебряный и золотой. Серебряная медаль была учреждена  года в указе о составлении земского войска, золотая медаль была учреждена позднее —  года.

Порядок награждения 
Серебряными медалями награждались исключительно рядовые земского ополчения, принимавшие участие в сражениях. Золотыми медалями награждались все офицеры, имевшие отношение к организации земского ополчения, при этом принимавшие участие в боях получали медаль на Георгиевской ленте, в противном случае — на Владимирской. Награждённые получили 2220 серебряных и 6145 золотых медалей, в том числе 100 золотых медалей на Георгиевской ленте.

Описание медали 
Медали были сделаны из серебра или золота. Диаметр 28 мм. На лицевой стороне медали изображён портрет Александра I, обращённый вправо. По окружности вдоль края медали надпись: «». Под портретом витиеватая подпись медальера — «C. Leberecht f.». На оборотной стороне медали две горизонтальные надписи, разделённые фигурной чертой: «» и «». Надписи заключены в дубовый венок.

Медали были отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе, в 1808 году. Всего изготовлено 6287 золотых и 2440 серебряных медалей.

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к ленте. Носить медаль следовало в петлице (на груди). Серебряные медали носились на Георгиевской ленте, золотые — на Владимирской ленте (не сражавшиеся офицеры) или Георгиевской ленте (сражавшиеся офицеры).

Изображения медали

Примечания

Литература 
 
 
 
 
  № 275

Ссылки 

 

Наполеоновские войны